

Geografia

Brasil 
 Águas Belas (Pernambuco) — município
 Praia de Águas Belas — praia localizada no município de Cascavel, no estado do Ceará

Portugal 
 Águas Belas (Ferreira do Zêzere) — freguesia
 Águas Belas (Sabugal) — freguesia

História 
 Barão de Águas Belas ou João da Cunha Magalhães — título criado por D. Pedro II do Brasil
 Morgado de Águas Belas — morgado existente nos descendentes do nobre português D. Álvaro Gonçalves Pereira, desde 1350

Desambiguações de topônimos